Сезон НБА 1982/1983 — стал 37-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Филадельфия Севенти Сиксерс». В финале «Севенти Сиксерс» победили в четырёх играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1982 года под первым номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» был выбран лёгкий форвард Джеймс Уорти из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Под 2-м номером на том драфте был выбран Терри Каммингс, а под 3-м — Доминик Уилкинс.

Последний сезон, в котором в плей-офф выходили 12 команд, а победители дивизионов пропускали первый раунд плей-офф. Со следующего года в плей-офф стали выходить 16 команд, а в первом раунде плей-офф стали участвовать все клубы.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Мозес Мэлоун, Филадельфия-76
 Самый ценный игрок финала: Мозес Мэлоун, Филадельфия-76
 Новичок года НБА: Терри Каммингс, Сан-Диего Клипперс
 Лучший оборонительный игрок: Сидни Монкриф, Милуоки Бакс
 Лучший шестой игрок НБА: Бобби Джонс, Филадельфия-76
 Тренер года: Дон Нельсон, Милуоки Бакс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Джулиус Ирвинг 
 Ц Мозес Мэлоун
 З Мэджик Джонсон
 З Сидни Монкриф

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Алекс Инглиш
 Ф Бак Уильямс
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Джордж Гервин
 З Айзея Томас

 Сборная новичков НБА
 Терри Каммингс
 Кларк Келлогг
 Доминик Уилкинс
 Джеймс Уорти
 Куинтин Дэйли

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Дэн Раундфилд
 Мозес Мэлоун
 Сидни Монкриф
 Деннис Джонсон
 Морис Чикс

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ларри Бёрд
 Кевин Макхейл
 Три Роллинс
 Майкл Купер
 Ти Ар Данн

Комментарии

Ссылки 
 1982-83 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1982/1983